Der Name Horben bezeichnet verschiedene Orte:

 in der Schweiz:
 Horben TG, eine frühere Ortsgemeinde im Kanton Thurgau
 Schloss Horben, ein kleines Schloss oberhalb von Beinwil (Freiamt) im Kanton Aargau

 in Deutschland:
 Horben, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Horben (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Horben (Ühlingen-Birkendorf), Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Weitere Bedeutungen:
 Horben (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald